Les élections municipales serbes de 2022 ont lieu le  afin de renouveler pour quatre ans les conseillers municipaux de la capitale, Belgrade. Le scrutin a lieu le même jour que les élections présidentielle et législatives.

Résultats

Belgrade

Notes et références 

Serbie
Municipales, 2022
Serbie, 2022
2022 en Serbie
Politique en avril 2022